Ozersk se poate referi la:

 Ozersk, Dubrovîțea, sat în regiunea Rivne, Ucraina.
 Oziorsk,  oraș din regiunea Celiabinsk, Federația Rusă